Louis Baes (ingenieur) - Belgische ingenieur
 Louis Baes (voetballer) - Belgische voetballer